Higuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Asa Higuchi (* 1970), japanische Manga-Zeichnerin
 Daijirō Higuchi (* 1983), japanischer Skispringer
 Daiki Higuchi (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Hiroki Higuchi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Higuchi Ichiyō (1872–1896), japanischer Schriftsteller
 Kakeru Higuchi (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Ken Higuchi (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Higuchi Kiichirō (1888–1970), japanischer Generalleutnant
 Muntaka Higuchi (1958–2008), japanischer Schlagzeuger
 Noriko Higuchi (* 1985), japanische Marathonläuferin
 Rei Higuchi (* 1996), japanischer Ringer
 Shinji Higuchi (* 1965), japanischer Regisseur
 Susana Higuchi (1950–2021), peruanische Politikerin und Ingenieurin
 Takeru Higuchi (1918–1987), US-amerikanischer Chemiker
 Higuchi Tomimaro (1898–1981), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Tomoyuki Higuchi (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Wakaba Higuchi (* 2001), japanische Eiskunstläuferin
 Yasuhiro Higuchi (* 1961), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Yoko Higuchi-Zitzmann (* 1971), deutsch-japanische Filmproduzentin
 Yūta Higuchi (* 1996), japanischer Fußballspieler